— литературная премия Японии, учреждённая издательством «Синтёся» в память о классике современной японской литературы Ясунари Кавабаты, считающимся непревзойдённым мастером малой формы. В этом смысле образцом при принятии решения о выборе победителя считаются «Рассказы величиной с ладонь» Кавабаты. Премия присуждается ежегодно с 1974 года (с перерывом в 1999 году). Денежные награды лауреатам финансируются фондом Ясунари Кавабаты, использующим средства из Нобелевской премии писателя.

Лауреаты

1974 — 1980 
 1974: Акацуки Камбаяси — «Бронзовая шея» (ブロンズの首)
 1975: Тацуо Нагаи — «Осень» (秋)
 1976: Инэко Сата — «11 часов» (из сборника «Стоя во времени») (時に佇つ（十一）)
 1977: Цутому Мидзуками — «Тэрадомари» (寺泊) и Таэко Томиока — «Татигирэ» (立切れ)
 1978: Ёсиэ Вада — «Снежная королева» (雪女)
 1979: Такэси Кайко — «Шарик рассыпался» (玉、砕ける)
 1980: Фудзио Ногути — «Штиль» (なぎの葉考)

1981 — 1990 
 1981: Хироко Такэниси — «Казарма» (兵隊宿)
 1982: Такэхироо Ирокава — «Сто» (百)
 1983: Тосио Симао — «В бухте» (湾内の入江で) и Юко Цусима — «Город молчания» (黙市)
 1984: Кэндзабуро Оэ — «Укушенный бегемотом» (河馬に嚙まれる) и Кёко Хаяси — «Для женщины нет дома в трёх мирах» (三界の家)
 1985: Такако Такахаси — «Любовь к кукле» (恋う) и Хидэо Такубо — «Перекрёстный огонь» (辻火)
 1986: Кунио Огава — «Пенсионер» (逸民)
 1987: Ёсикити Фуруи — «Холм Накаяма» (中山坂) и Хироо Саката — «На восток по тракту Токайдо» (海道東征)
 1988: Миёдзи Уэда — «Свадебное поздравление» (祝婚) и Сайити Маруя — «Тень дерева» (樹影譚)
 1989: Минако Оба — «В море извивающаяся нить» (海にゆらぐ糸) и Ясутака Цуцуи — «Спуск в долину Ёппа» (ヨッパ谷への降下)
 1990: Тэцуо Миура — «Батат» (じねんじょ)

1991 — 2000 
 1991: Сётаро Ясуока — «Могила отца» (伯父の墓地)
 1992: Томоко Ёсида — «Приношение» (お供え)
 1993: Осаму Цукаса — «Собака. О тени (часть первая)» (犬（影について・その一)
 1994: Комао Фуруяма — «Воспоминания о цикадах» (セミの追憶)
 1995: Тэцуо Миура — «Бабочки-мешочницы» (みのむし)
 1996: Минако Оба — «Красное полнолуние» (赤い満月)
 1997: Хироси Сакагами — «Кухня» (台所) и Макото Ода — «По следам моего корейского тестя» (「アボジ」を踏む)
 1998: Киёко Мурата — «Сиоманэки» (望潮). Русский перевод Г. Дуткиной опубликован в журнале «Иностранная литература», №2/2001.
 2000: Кэйко Ивасака — «Дождь после дождя?» (雨のち雨？)

2001 — 2009 
 2001: Сюн Мэдорума — «Зарядка души» (魂込め) и Тёкицу Куруматани — «Мусаси-мару» (武蔵丸)
 2002: Таэко Коно — «Совместная собственность» (半所有者) и Ко Матида — «Танцующий будда» (権現の踊り子)
 2003: Тосиюки Хориэ — «Стансу-дотто» (スタンス・ドット)
 2004: Акико Итояма — «Человек из тупика» (袋小路の男)
 2005: Нобору Цудзихара — «Сухие листья в синем пламени» (枯葉の中の青い炎)
 2006: Мицуё Какута — «Рок-мама» (ロック母)
 2007: Масаё Коикэ — «Татадо» (タタド)
 2008: Инаба Маюки — «Кодиум» (海松) и Синъя Танака — «Личинка» (蛹)
 2009: Нанаэ Аояма — «Осколок» (かけら)

2010—2014 
 2010: Нобуко Такаги — «Томосуй» (トモスイ)
 2011: Сэцуко Цумура — «Чужбина» (異郷)
 2012: Каори Экуни — «Пёс и губная гармошка» (犬とハモニカ)
 2013: Кикуко Цумура — «Водокачка и черепаха» (給水塔と亀)
 2014: Акито Инуи — «Двойное самоубийство китайских триониксов» (すっぽん心中)

Жюри 
 1974—1975: Тацуо Нагаи, Сэйити Фунахаси, Мицуо Накамура, Кэнкити Ямамото, Дзюнноскэ Ёсиюки
 1976—1984: Тацуо Нагаи, Ясуси Иноуэ, Мицуо Накамура, Кэнкити Ямамото, Дзюнноскэ Ёсиюки
 1985: Ясуси Иноуэ, Мицуо Накамура, Кэнкити Ямамото, Дзюнноскэ Ёсиюки
 1986: Ясуси Иноуэ, Кэнкити Ямамото, Дзюнноскэ Ёсиюки, Тосио Симао
 1987: Ясуси Иноуэ, Кэнкити Ямамото, Дзюнноскэ Ёсиюки, Кэндзабуро Оэ
 1987: Ясуси Иноуэ, Кэнкити Ямамото, Дзюнноскэ Ёсиюки, Кэндзабуро Оэ, Цутому Мидзуками
 1988: Ясуси Иноуэ, Дзюнноскэ Ёсиюки, Кэндзабуро Оэ, Цутому Мидзуками, Хироко Такэниси
 1989: Ясуси Иноуэ, Дзюнноскэ Ёсиюки, Кэндзабуро Оэ, Цутому Мидзуками, Хироко Такэниси
 1990: Ясуси Иноуэ, Дзюнноскэ Ёсиюки, Кэндзабуро Оэ, Хироко Такэниси
 1991: Дзюнноскэ Ёсиюки, Кэндзабуро Оэ, Цутому Мидзуками, Хироко Такэниси
 1992—1993: Дзюнноскэ Ёсиюки, Кэндзабуро Оэ, Хироко Такэниси, Тэцуо Миура
 1994—1995: Кэндзабуро Оэ, Хироко Такэниси, Цутому Мидзуками, Тэцуо Миура
 1996: Кэндзабуро Оэ, Хироко Такэниси, Цутому Мидзуками, Тэцуо Миура, Сюн Акияма
 1997—1998: Хироко Такэниси, Цутому Мидзуками, Тэцуо Миура, Сюн Акияма, Хидэо Такубо,
 1999—2000: Сюн Акияма, Хидэо Такубо, Хисаси Иноуэ, Кунио Огава, Юко Цусима
 2001—2008: Сюн Акияма, Хисаси Иноуэ, Кунио Огава, Юко Цусима, Киёко Мурата
 2009: Сюн Акияма, Хисаси Иноуэ, Нобору Цудзихара, Юко Цусима, Киёко Мурата

См. также 
:Категория:Лауреаты премии Кавабаты

Ссылки
 Официальная страница премии Кавабаты на сайте изд-ва «Синтёся»
Сравнительный анализ произведений, удостоенный премии в период с 1974 по 1999 гг. Серия статей. Автор: Тиюки Кумакура

Кавабата
Награды по алфавиту